El Limoncillo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Limoncillo, Santa Cruz Zenzontepec, ort, 
 El Limoncillo, Santiago Amoltepec, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar